Розариу-Уэсти:

 Розариу-Уэсти — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.
 Розариу-Уэсти — микрорегион в Бразилии. Входит в штат Мату-Гросу.